Die Liste der Mannschaftskader der Skakligaen 2019/20 enthält alle Spieler, die in der dänischen Skakligaen 2019/20 mindestens einmal eingesetzt wurden mit ihren Einzelergebnissen.

Allgemeines 

Die Zahl der eingesetzten Spieler war nicht beschränkt. Während der Skakklubben Nordkalotten mit 10 eingesetzten Spielern auskam, spielten beim Team Xtracon Køge 17 Spieler mindestens eine Partie. Insgesamt kamen 130 Spieler zum Einsatz, von denen 32 keinen Wettkampf  versäumten. Punktbester Spieler war Henrik Danielsen (Team Xtracon Køge) mit 7,5 Punkten aus 9 Partien. Je 7 Punkte aus 9 Partien erreichten Jesper Søndergård Thybo (Jetsmark Skakklub) und Tobias Valentin Rostgaard (Skanderborg Skakklub). Mit Jon Ludvig Hammer, Tamás Bánusz, Johan Salomon (alle Team Xtracon Køge), Kim Pilgaard (Brønshøj Skakforening), Stefan Christensen, Sandi Stojanovski, Henning Rasmussen (alle Jetsmark Skakklub), Mads Boe (Skanderborg Skakklub) und Niels Bindzus (Skakforeningen ØBRO) erreichten neun Spieler 100 %, von diesen spielte Bánusz drei Partien, Hammer, Salomon und Christensen je zwei, die übrigen genannten je eine.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom November 2019); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom November 2019), ist die Zahl eingeklammert, so handelt es sich um eine nationale Wertung
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom November 2019; DEN = Dänemark, ESP = Spanien, FRA = Frankreich, GER = Deutschland, HUN = Ungarn, IND = Indien, IRI = Iran, ISL = Island, ITA = Italien, LTU = Litauen, NOR = Norwegen, SCO = Schottland, SWE = Schweden
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien

Team Xtracon Køge

Brønshøj Skakforening

Jetsmark Skakklub

Skanderborg Skakklub

Skakklubben Nordkalotten

Hillerød Skakklub

Skakforeningen ØBRO

Århus Skakklub/Skolerne

BMS Skak

Nordre Skakklub

Anmerkungen 
 Kampflose Siege sind in den Einzelbilanzen berücksichtigt, kampflose Niederlagen finden keine Berücksichtigung.
 Das Team Xtracon Køge stellte im Wettkampf gegen die Skakforeningen ØBRO die Mannschaft in der falschen Reihenfolge auf (Mikkel Antonsen wurde vor Erik Zude eingesetzt). Infolgedessen wurde für die Mannschaftswertung die Partie von Erik Zude gegen Brian Jørgen Jørgensen als verloren für Køge gewertet. Für die Einzelbilanzen wird das tatsächliche Ergebnis (Remis) berücksichtigt.

Einzelnachweise

Weblinks 
 Ergebnisse bei der Dansk Skak Union (dänisch)

Wikipedia:Liste
Skakligaen
Schach 2019
Schach 2020